Il existe plusieurs cathédrales rattachées à l’Église orthodoxe à Krasnodar dans le kraï de Krasnodar en Russie. Voici la liste des cathédrales de Krasnodar :
 cathédrale Saint-Alexandre-Nevski (construite à deux reprises) ;
 cathédrale Sainte-Catherine.

Krasnodar
Krasnodar